Shingo Kunieda era il detentore del titolo e ha battuto in finale 6–0, 7–6(5) Robin Ammerlaan.

Teste di serie
 Shingo Kunieda (campione)
 Robin Ammerlaan (finale)

Tabellone

Fase finale

Open di Francia 2008